Rochefort se poate referi la:
Localități:
Rochefort oraș din Provincia Namur, regiunea Valonia din Belgia
Rochefort oraș din departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes din Franța
Rochefort o comună din Cantonul Neuchâtel din Elveția.
Rochefort o marcă de bere belgiană originară din orașul cu același nume;